Cet article recense les étoiles situées dans la constellation du Poisson austral, classées par magnitude apparente décroissante.

Liste

Voir aussi

Liens internes 
 Poisson austral
 Liste d'étoiles par constellation

Sources 

 
 
 
 

Poisson austral